Superettan 2004 spelades 17 april-23 oktober 2004. BK Häcken och Gefle IF kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2005. Assyriska FF knep kvalplatsen men förlorade därefter dubbelmötet där motståndaren var den Allsvenska 12:an Örgryte IS. Då Örebro SK tvångsnedflyttades på grund av att klubben inte uppnått de mål för elitlicens som SvFF satt upp fick Assyriska FF en friplats i Allsvenskan.

Tabeller

Poängtabell

 Efter en fjärdeplats 2002 och en tredjeplats 2003 var det nu mycket logiskt att BK Häcken kunde avancera.
 Gefle tog mycket överraskande den andra allsvenska platsen. Det blev tränaren Kenneth Roséns avsked till fotbollen; i december 2004 avled han efter en längre tids sjukdom.
 Assyriska förlorade i kvalet mot Örgryte IS men fick senare en friplats i allsvenskan då Örebro SK tvångsnedflyttades till Superettan.
 Boden låg länge rejält illa till men räddade sig kvar i sista omgången på Enköpings bekostnad.
 Enköping åkte alltså raka vägen från allsvenskan ner till tredje högsta divisionen. Detta är vanligare än man kanske tror, tidigare har det bland andra hänt Gais år 2001 och senare även Assyriska 2006, Öster 2007 och 2014, Trelleborg 2012, Mjällby 2015, samt Brommapojkarna såväl 2015 som 2019.

Resultattabell

Fotboll i Sverige 2004
Fotbollssäsongen 2004
2004